Miejscowości w USA:
 Ligonier – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Noble
 Ligonier – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
Gminy w USA:
 Ligonier (ang. Ligonier Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland